Il doppio del torneo di tennis Federal Express International 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Kevin Curren e Gary Muller 7-5, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)

 Kelly Jones /  Rick Leach (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (semifinali)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Federal Express International 1992